Abgeordnete des 6. Landtags Nordrhein-Westfalen in der Legislaturperiode vom 25. Juli 1966 bis zum 25. Juli 1970.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
John van Nes Ziegler (SPD)

Fraktionsvorsitzende:
 SPD: Heinz Kühn, ab 9. Januar 1967 Johannes Rau
 CDU: Wilhelm Lenz
 FDP: Walter Möller, ab 6. Oktober 1969 Heinz Lange

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:6 Wahlperiode